El Oued (stad), stad in Algerije
 El Oued (provincie), provincie in Algerije